Гризи — фамилия. Известные носители:
 Гризи, Джудитта (1805—1840) — итальянская оперная певица.
 Гризи, Джулия (1811—1869) — итальянская оперная певица.
 Гризи, Карлотта (1819—1899) — итальянская прима-балерина.